Espiritu Santo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Espíritu Santo, Chiapas, ort, Las Margaritas,

Vanuatu 

 Espiritu Santo, ö, 

Robotskapade Mexikoförgreningar